

Santos e mártires cristãos 
 Félix de Nola  († 250) — mártir do séc III, morto pelo imperador Décio
 Félix, Fortunato e Aquileu — três santos mártires do início do século III
 Félix de Bourges († 580) — bispo de Bourges do século VI
 Félix de Dunwich († 647) — "apóstolo dos anglos orientais", bispo responsável pela cristianização da Ânglia Oriental no século VII
 Félix, o Eremita († século IX) — figura mítica de Póvoa de Varzim
 Félix de Valois († 1212) — monge eremita francês, co-fundador da Ordem da Trindade
 Félix de Cantalice († 1585) — monge capuchinho do século XVI
 Félix de Nicósia († 1787) — monge capuchinho siciliano

Papas, bispos e patriarcas 
 Félix de Bizâncio — 9º bispo de Bizâncio
 Papa Félix I — 26º papa
 Antipapa Félix II — entre o 36º e 37º papas
 Papa Félix III — 48º papa
 Papa Félix IV — 54º papa

Outros usos 
 Felix (Espanha) — município 

Desambiguações de antropônimos